Ива́н Миха́йлович Бы́ков:
 Быков, Иван Михайлович (1911—1943) — Герой Советского Союза.
 Быков, Иван Михайлович (1923—1979) — Герой Советского Союза.